Die 3. Etappe der Tour de France 2022 fand am 3. Juli 2022 statt und war der Abschluss des Auslandstarts der 109. Austragung des französischen Etappenrennens in Dänemark. Die Strecke führte von Vejle über 182 Kilometer nach Sønderborg. Nach der Zielankunft hatten die Fahrer insgesamt 397,4 Kilometer absolviert, was 11,8 % der Gesamtdistanz der Rundfahrt entspricht.

Streckenführung 
Der neutralisierte Start erfolgte in Vejle auf der Strandgade nahe dem Fjordenhus. Anschließend wurde die Stadt durchfahren und in Richtung Norden auf der R442 verlassen.

Der offizielle Start erfolgte auf der R442 nach rund vier gefahrenen Kilometern in einer leichten Steigung. Anschließend vollführte die Strecke eine kurze Schleife in Richtung Nordwesten und passierte dabei die Runensteine von Jelling und den Fårupsee. Nach rund 23 Kilometern kehrten die Fahrer in den Startort Vejle zurück und fuhren nach Süden, wo sie bei Kilometer 27,3 mit der Côte de Koldingvej (55 m) die erste von insgesamt drei Bergwertungen der 4. Kategorie überquerten. Danach ging es über Kolding entlang des Kleinen Belt nach Haderslev. In diesem Abschnitt wurde nach 82,8 Kilometern mit der Côte de Hejlsminde Strand (40 m) eine weitere Bergwertung und ein Zwischensprint in Christiansfeld bei Kilometer 90,5 ausgefahren. Auf dem weiteren Weg in Richtung Süden blieben die Fahrer in Küstennähe, und 59 Kilometer vor dem Ziel wurde mit der Côte de Genner Strand (61 m) die letzte Bergwertung überquert, ehe die Fahrtrichtung nach Aabenraa in Richtung Osten drehte. Vorbei am Schloss Gravenstein und der Düppeler Mühle ging es zum Zielort Sønderborg. Dort führte die Strecke über die Kong Christian den X’s Bro auf die Insel Alsen. Die Fahrer passierten das Schloss Sonderburg, ehe sie der Borgmester Andersens Vej in Richtung Norden folgten. 500 Meter vor dem Ziel folgte eine letzte scharfe Linkskurve auf die Augustenborg Landevej, wo sich das Ziel befand.

Rennverlauf und Ergebnis 
Als einziger Fahrer setzte sich der Führende in der Bergwertung, Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost), unmittelbar nach dem Start vom Peloton ab. Der Däne stellte im Kampf um den Etappensieg keine Gefahr dar, und so gewährte ihm das Hauptfeld einen Vorsprung von über sechs Minuten. Magnus Cort Nielsen passierte alle drei Bergwertungen der 4. Kategorie als Erster und sicherte sich somit insgesamt drei weitere Punkte im Kampf um das Gepunktete Trikot, das er erfolgreich verteidigte. Darüber hinaus gewann er auch die Zwischensprintwertung, die etwa zur Hälfte des Rennens abgenommen wurde. Hinter Magnus Cort Nielsen gingen die weiteren Punkte an Wout van Aert (Jumbo-Visma), Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Christophe Laporte (Jumbo-Visma) und Peter Sagan (TotalEnergies).

53 Kilometer vor dem Ziel endete die Solo-Flucht von Magnus Cort Nielsen, der als aktivster Fahrer mit der Roten Rückennummer geehrt wurde. Rund 11 Kilometer vor dem Ziel kam es zu einem Sturz im Peloton, der das Hauptfeld in zwei Gruppen teilte. In der zweiten Gruppe befanden sich unter anderen die beiden Anführer von Bahrain Victorious, Jack Haig und Damiano Caruso, sowie Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), die im Kampf um die Gesamtwertung 39 Sekunden einbüßten. Der Etappensieg ging im Fotofinish an Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco), der sich auf den letzten Metern an Wout van Aert vorbei schob. Letzterer verteidigte das Gelbe Trikot und baute aufgrund der Bonussekunden seinen Vorsprung in der Gesamtwertung sogar etwas aus.

Für Dylan Groenewegen war es der sechste Etappensieg bei der Tour de France, nachdem er in den Jahren 2017, 2018 und 2019 bereits Tagesabschnitte der Frankreich-Rundfahrt gewonnen hatte. Wout van Aert verteidigte auch seine Führung in der Punktewertung, wobei Fabio Jakobsen stellvertretend für den Belgier das Grüne Trikot auf der 4. Etappe tragen wird. In der Bergwertung blieb Magnus Cort Nielsen der bislang einzige Fahrer, der gepunktet hat. Tadej Pogačar verteidigte die Nachwuchswertung, während Jumbo-Visma an der Spitze der Mannschaftswertung verblieb.

Der US-amerikanische Fahrer Quinn Simmons (Trek-Segafredo) wurde nach dem Rennen von der Renn-Jury für sein Fahrverhalten ca. 20 Kilometer vor dem Ziel bestraft: Um seine Position im Peloton zu verbessern, verließ Quinn Simmons die Straße und fuhr mehrere Meter auf einem Rasenstück weiter. Infolgedessen bekam Quinn Simmons 25 Punkte Abzug in der UCI-Wertung und wurde mit + 20 Sekunden auf die Gesamtwertung, – 40 Punkten in der Punktewertung sowie – 1 Punkt in der Bergwertung bestraft. Zudem muss er ein Bußgeld in Höhe von 500 CHF bezahlen.

Gesamtstände

Weblinks 

 
 Pressemappe und Endergebnis der 3. Etappe von tissottiming.com zur Verfügung gestellt (PDF; 3,3 MB)

Einzelnachweise 

Etappe 03
202203
Sportveranstaltung in Vejle Kommune
Sønderborg Kommune